DAF 95XF var en lastbilmodel fra den hollandske lastbilfabrikant DAF, som kom på markedet i januar 1997 som efterfølger for DAF 95. Den blev i 1998 valgt til Truck of the Year (Årets lastbil) og var baseret på DAF 95.500, som var en speciel version af 95 hvilket reducerede udviklingsomkostningerne. Udviklingen af 95XF var en vigtig motivation for Paccar til at overtage DAF-fabrikken.

Versioner 
DAF 95XF fandtes i tre forskellige grundversioner:
 Comfortcab
 Space Cab (Comfort med forhøjet tag)
 Super Space Cab (yderligere forhøjet tag)

Tekniske data

Efterfølger 
Efterfølgeren DAF XF95 kom på markedet i 2003.

Noter

Litteratur 
 DAF 95XF instruktionsbog. DAF Trucks N.V., Eindhoven, Holland, maj 1998. DW03246303 (på tysk).

Eksterne henvisninger 

95XF
Baghjulstrukne biler
Biler introduceret i 1997
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne